Neil O'Brien est un nom pouvant désigner:

 (1934-2016), animateur de quiz indien
 (né en 1945), joueur de cricket anglais
Neil O'Brien (né en 1978), homme politique conservateur britannique
Neil O'Brien, manager du Llanelli A.F.C.

Voir aussi

O'Brien, Neil